

Cinema 
 L'isola del paradiso (Paradise Island) – film del 1930 diretto da Bert Glennon

Geografia 
 Paradise Island – isola delle Bahamas
 Paradise Island – isola della Florida